Первомайское () — посёлок, входит в Калиновский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 208 человек. Почтовый индекс — 22442. Телефонный код — 04333. Занимает площадь 0,576 км². Код КОАТУУ — 521682409.

Местный совет 
22440, Вінницька обл., Калинівський р-н, c. Заливанщина, вул. Калініна, 15

Ссылки 
 Первомайское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Калиновского района